La temporada 2019-20 de snooker es la 52.ª temporada de este deporte. Contó con 26 torneos oficiales, desde junio de 2019 hasta agosto de 2020.

Calendario

*: En color los eventos de la Triple Corona y el Torneo de campeones.

Referencias

Temporadas de snooker